USA:s handelsminister (engelska: Secretary of Commerce) är chef för USA:s handelsdepartement (Department of Commerce) samt ingår i presidentens kabinett. Handelsministern utnämns av USA:s president efter att senatens råd och samtycke erhållits.

Den nuvarande handelsministern är Gina Raimondo.

Handelsministrar sedan 1913

Se även 
 Handelsminister
 USA:s kabinett
 USA:s regeringsdepartement

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.commerce.gov

 
Handelsministrar